Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2004 – piąte mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie trzech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 3 do 10 kwietnia 2004 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Zawody zostały rozegrane nowym systemem. Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na trzy ośmiozespołowe hierarchicznie ułożone dywizje. Mecze zostały rozegrane systemem pucharowym, w ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 3 do 10 kwietnia 2004 roku na osiemnastu stadionach we włoskim regionie Wenecja Euganejska. Składy zespołów.

Tytuł mistrzowski zdobyli Francuzi, w niższych dywizjach zwyciężyły odpowiednio Hiszpania i Chorwacja.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – najsłabszy zespół dywizji A i B został zastąpiony odpowiednio przez zwycięzcę dywizji B i C.

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2004 w rugby union
2004 we Włoszech
Rugby union we Włoszech
Wenecja Euganejska